Osoby o tym nazwisku:
 Andrej Kollár – słowacki hokeista
 Boris Kollár – słowacki przedsiębiorca i polityk
 Ján Kollár – słowacki duchowny luterański, poeta, publicysta, archeolog, językoznawca
 Jozef Kollár – słowacki ekonomista i polityk
 Kevin Kollár – słowacki futsalista
 Michal Kollár – słowacki reżyser i scenarzysta